Het seizoen 1945-46 was de 29e editie van de Belgische Tweede Klasse. De officiële naam destijds was Division 1 (Eerste Afdeeling). Omwille van de Tweede Wereldoorlog was er geen competitie in het seizoen 1944-45. RFC Brugeois werd winnaar in reeks A en K. Lyra in reeks B.  Beide ploegen promoveerden naar de ere-afdeling.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Ere-Afdeling 1943-44 voor de start van het seizoen:
 K. Lyra (voorlaatste) degradeerde na 1 seizoen in Ere-Afdeling.

Het laatst geëindigde R. Tilleur FC mocht na de oorlog terug aantreden in de Ere-afdeling omdat het in het laatst volledig gespeelde seizoen, Ere-Afdeling 1942-43, reeds in Ere-afdeling aantrad.

Gepromoveerde teams
Volgende teams waren gepromoveerd uit Bevordering 1943-44 voor de start van het seizoen:
 RCS Hallois (kampioen reeks A) promoveerde na 1 seizoen terug naar 2e nationale.
 Racing Club Lokeren (kampioen reeks B) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 UR Namur (kampioen reeks C) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.
 Beeringen FC (kampioen reeks D) promoveerde voor het eerst naar 2e nationale.

Daarnaast mochten ook de ploegen die gedegradeerd waren uit de Eerste Afdeling in het seizoen 1942-43, R. Union Hutoise FC, CS Andennais en KFC Belgica Edegem, terug aantreden in Eerste Afdeling in het seizoen 1945-46.

Deelnemende teams
De 35 ploegen werden over twee reeksen van 17 en 18 clubs verdeeld.

Eerste Afdeling reeks A 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1945-46 in Eerste Afdeling reeks A. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking:

Eerste Afdeling reeks B 
Deze ploegen speelden in het seizoen 1945-46 in Eerste Afdeling reeks B. De nummers komen overeen met de plaats in de eindrangschikking.

Eindstand Eerste Afdeling

Reeks A 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Reeks B 

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal punten K: kampioen en promotie, D: degradatie

Promoverende teams
De twee kampioenen promoveerden naar Ere Afdeling 1946-47 op het eind van het seizoen:
 RFC Brugeois (kampioen reeks A) promoveerde na 4 seizoenen terug naar de Ere Afdeling.
 K. Lyra (kampioen reeks B) promoveerde na 1 seizoen terug naar de Ere Afdeling.

Degraderende teams
Volgende vijf ploegen degradeerden naar Bevordering 1946-47:
 US du Centre (voorlaatste reeks A) degradeerde na 8 seizoenen in 2e nationale.
 Stade Nivellois (laatste reeks A) degradeerde na 2 seizoenen in 2e nationale.
 Waterschei SV Thor (15e reeks B) degradeerde na 8 seizoenen in 2e nationale.
 KFC Belgica Edegem (voorlaatste reeks B) degradeerde na 1 seizoen in 2e nationale.
 CS Andennais (laatste reeks B) degradeerde na 1 seizoen in 2e nationale.

Topschutter

Referenties

Tweede klasse voetbal België
Belgie 2